Der Canadian Boat-Song ist ein anonym verfasstes Lied, das erstmals im frühen 19. Jahrhundert an die Öffentlichkeit kam. Die Frage seiner Urheberschaft ist Gegenstand vielerlei Literatur.

Erstmals veröffentlicht wurde der Canadian Boat-Song in der Noctes Ambrosianae-Kolumne des Blackwood’s Edinburgh Magazine vom September 1829. Die Kolumne nannte es als ein vom Gälischen ins Englische übersetztes Lied. Gelehrte des Gälischen lehnen diese Behauptung jedoch ab.

Man gab an, das Lied von einem gewissen „Christopher North“ aus Oberkanada erhalten zu haben. Von diesem nimmt man wahlweise an, er sei John Wilson, William Dunlop, John Galt, John Gibson Lockhart, David Macbeth Moir oder Walter Scott gewesen. Als wahrscheinlichst gilt Moirs Autorenschaft, als unwahrscheinlichst die These, Scott sei der Verfasser des Liedes gewesen.

Text 
Listen to me, as when ye heard our father
Sing long ago, the song of other shores —
Listen to me, and then in chorus gather
All your deep voices, as ye pull your oars:

Fair these broad meads — these hoary woods are grand;
But we are exiles from our fathers’ land.

From the lone shieling of the misty island
Mountains divide us, and the waste of seas —
Yet still the blood is strong, the heart is Highland,
And we in dreams behold the Hebrides:
Fair these broad meads — these hoary woods are grand;
But we are exiles from our fathers’ land.

We ne’er shall tread the fancy-haunted valley,
Where ’tween the dark hills creeps the small clear stream,
In arms around the patriarch banner rally,
Nor see the moon on royal tombstones gleam:
Fair these broad meads — these hoary woods are grand;
But we are exiles from our fathers’ land.

When the bold kindred, in the time long-vanish’d,
Conquer’d the soil and fortified the keep, —
No seer foretold the children would be banish’d,
That a degenerate Lord might boast his sheep:
Fair these broad meads — these hoary woods are grand;
But we are exiles from our fathers’ land.

Come foreign rage — let Discord burst in slaughter!
O then for clansman true, and stern claymore —
The hearts that would have given their blood like water,
Beat heavily beyond the Atlantic roar:
Fair these broad meads — these hoary woods are grand;
But we are exiles from our fathers’ land.

Fußnoten 

Lied 1829